Кавка́зская:

 Кавказская — станица в Кавказском районе Краснодарского края, административный центр Кавказского сельского поселения.
 Кавказская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в городе Кропоткине Краснодарского края.